Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Apia International Sydney) van 2014 vond plaats van 5 tot en met 10 januari 2014 in de Australische stad Sydney. Het was de 122e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Sydney 2014. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2014 trok 63.837 toeschouwers.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zes speelsters uit de top-10 deel.

Titelverdedigster Agnieszka Radwańska was als eerste geplaatst, en kreeg daarmee een bye voor de eerste ronde. In haar openingspartij (tweede ronde) werd ze evenwel uitgeschakeld door de kwalificante Bethanie Mattek-Sands.

Een andere kwalificante, Tsvetana Pironkova uit Bulgarije won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Duitse Angelique Kerber in twee sets. Pironkova wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nadja Petrova en Katarina Srebotnik was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Srebotnik speelde samen met Květa Peschke – dit team was als tweede geplaatst en bereikte de tweede ronde, waarin ze verloren van de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Tímea Babos / Lucie Šafářová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Italiaanse koppel Sara Errani en Roberta Vinci in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Babos had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Šafářová drie. De Italiaanse dames grepen ook een jaar eerder al net naast de titel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Sydney 2014
Sydney